

Bodendenkmäler in Kronach 

|}

Anmerkungen

Weblinks 

 

Kronach
!